Озёрный — фамилия и топоним.

Носители фамилии 
 Озёрный, Борис Фёдорович (псевдоним, настоящая фамилия Дурнов; 1911—1958) — русский советский поэт.
 Озёрный, Марк Евстафьевич (1890—1957) — колхозник-стахановец, установивший в 1949 году мировой рекорд по урожайности кукурузы.

Населённые пункты 
Белоруссия
 Озёрный — агрогородок в Житковичском районе Гомельской области.
 Озёрный — хутор в Пуховичском районе Минской области.
 Озёрный — деревня в Червенском районе Минской области.

Казахстан
 Озёрный — прежнее название посёлка Шашубай Актогайского района Карагандинской области.

Россия
 Озёрный — посёлок в Павловском районе Алтайского края.
 Озёрный — посёлок в Плесецком районе Архангельской области.
 Озёрный — село в Учалинском районе Башкортостана.
 Озёрный — хутор в Ровеньском районе Белгородской области.
Озёрный — посёлок в Погарском районе Брянской области, упразднён в 2009 г.
 Озёрный — посёлок в Унечском районе Брянской области.
 Озёрный — посёлок в Еравнинском районе Бурятии.
 Озёрный — село в Юрьев-Польском районе Владимирской области.
 Озёрный — посёлок в Вожегодском районе Вологодской области.
 Озёрный — посёлок в Новохопёрском районе Воронежской области.
 Озёрный — село в Ивановском районе Ивановской области.
 Озёрный — посёлок в Братском районе Иркутской области.
 Озёрный — посёлок в Усольском районе Иркутской области.
 Озёрный — посёлок в Черноземельском районе Калмыкии.
 Озёрный — деревня в Медынском районе Калужской области.
 Озёрный — посёлок в составе города Печора Коми.
 Озёрный — посёлок в Кавказском районе Краснодарского края.
 Озёрный — посёлок в Абанском районе Красноярского края.
 Озёрный — посёлок в Килемарском районе Марий Эл.
 Озёрный — посёлок в Зубово-Полянском районе Мордовии.
 Озёрный — посёлок в составе города Саранск Мордовии.
 Озёрный — посёлок в Выксунском районе Нижегородской области.
 Озёрный — посёлок в Куйбышевском районе Новосибирской области.
 Озёрный — посёлок в Новосибирском районе Новосибирской области.
 Озёрный — посёлок в Чистоозерном районе Новосибирской области.
 Озёрный — посёлок в Светлинском районе Оренбургской области.
 Озёрный — посёлок в Морозовском районе Ростовской области.
 Озёрный — посёлок в Касимовском районе Рязанской области.
 Озёрный — посёлок в Дергачёвском районе Саратовской области.
 Озёрный — деревня в Перелюбском районе Саратовской области.
 Озёрный — посёлок в Белоярском городском округе Свердловской области.
 Озёрный — посёлок в Режевском городском округе Свердловской области.
 Озёрный — посёлок городского типа в Духовщинском районе Смоленской области.
 Озёрный — посёлок в Новоалександровском районе Ставропольского края.
 Озёрный — посёлок в Бондарском районе Тамбовской области.
 Озёрный — посёлок в Высокогорском районе Татарстана.
 Озёрный — посёлок городского типа (ЗАТО) в Тверской области.
 Озёрный — посёлок в Агаповском районе Челябинской области.
 Озёрный — посёлок в Карталинском районе Челябинской области.
 Озёрный — посёлок в Красноармейском районе Челябинской области.
 Озёрный — посёлок в Иультинском районе Чукотского автономного округа.
Озёрный — до 1961 г. название посёлка Эвдык в Кетченеровском районе Калмыкии.

Прочее 
 Озёрный — остров архипелага Северная Земля.
 Озёрный — вилаят (провинция) в Южном Судане.
 Озёрный — станция Юго-Западной железной дороги (Украина)
 Озерный — серийное название буксирных теплоходов, проектов Ч-800, H-3180, H-3181

См. также 
 Озёрный переулок
 Озёрная
 Озёрное
 Озерной
 Заозёрный
 Межозёрный